An-Sophie Mestach era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Tímea Babos.

Il singolare del torneo di tennis Kangaroo Cup 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Ekaterina Byčkova 6–1, 6–2.

Teste di serie 

  Misaki Doi (quarti di finale)
  Tímea Babos (Campionessa)
  An-Sophie Mestach (semifinali)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

  Eri Hozumi (primo turno)
  Duan Yingying (secondo turno)
  Risa Ozaki (quarti di finale)
  Erika Sema (secondo turno)

Tabellone

Finals

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 
 

Kangaroo Cup 2014